Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Claro Open Colsanitas 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 6. bis 7. April 2019  an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
WTA Bogotá